3 miejscowości w Polsce:
 Węgorzyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Węgorzyn – część miejscowości Góry Pęchowskie w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Węgorzyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Karnice

Zobacz też 
 Węgorzyno
 Węgorzynko